Еврика:
 Еврика — вигук Архімеда
 Еврика — мультфільм студії Межрабпомфільм. Випущений в 1930. Останнім часом втрачений.
 LG «Еврика» — інтелектуальне шоу, яке виходило на телеканалi «Iнтер» с 2001 по 2006 рiк.
 Еврика (науковий музей у Фінляндії)
 Еврика (серія книг)
 Еврика (телесеріал)
 Еврика (фільм)
 EUREKA () — європейське агентство координації досліджень.
 (5261) Еврика — астероїд.

Див. також 
 Юрика (значення)